Крейг Энтони Ходжес (; родился 27 июня 1960, Парк-Форест, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете штата Калифорния в Лонг-Бич, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 48-м номером командой «Сан-Диего Клипперс». Позже выступал за команды «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Чикаго Буллз», «Шампу Клир Канту», «Галатасарай», «Рокфорд Лайтнинг», «Ямтлэнд Амбассадорс Эстерсунд» и «Вашингтон Конгрэшнлз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезонах 1990/1991 и 1991/1992 годов Ходжес стал чемпионом НБА в составе Чикаго. Три года подряд становился победителем конкурса трёхочковых бросков (1990—1992). Всего за карьеру в НБА сыграл 695 игр, в которых набрал 5940 очков (в среднем 8,5 за игру), сделал 937 подборов, 1769 передач, 553 перехвата и 26 блокшотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Ходжес работал в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» (2005—2011) ассистентом Фила Джексона, под руководством которого он выиграл два чемпионских титула в составе «Чикаго Буллз». На этой должности он также два года подряд становился чемпионом НБА в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 годов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»